То́биас ван ден Хюрк (; ) — нидерландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Нидерландов — участник чемпионата .
Серебряный призёр Первенства Европы среди юниоров.

Достижения 
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов